Åke Sjögren kan syfta på:

* Åke Sjögren (1866–1931), svensk ingenjör, entreprenör och godsägare
 Åke Sjögren (1933–2000), svensk officer i Flygvapnet